El modelo de capas puede referirse, en física, a dos posibles modelos de estructura:
El modelo de capas electrónico, referido a la teoría que modela la estructura de la corteza electrónica en un átomo.
El modelo de capas nuclear, referido a la teoría que modelo cómo se estructuran los protones y neutrones en el núcleo atómico.